US Open-mesterskabet i damesingle 2022 var den 136. turnering om US Open-mesterskabet i damesingle. Turneringen var en del af US Open 2022 og blev spillet i USTA Billie Jean King National Tennis Center i New York City, USA. Hovedturneringen med deltagelse af 128 spillere blev spillet i perioden 29. august - 10. september 2022, mens kvalifikationen afvikledes den 23. - 26. august 2022.

Mesterskabet blev vundet af Iga Świątek, som i finalen besejrede Ons Jabeur med 6-2, 7-6(5). Świątek vandt dermed sin første titel ved US Open, og det var hendes tredje grand slam-titel i damesingle i alt efter hendes tidligere triumfer ved French Open i 2020 og 2022. Hun blev samtidig den første polske vinder af US Open-mesterskabet i damesingle, og eftersom hun tidligere på sæsonen også havde vundet French Open, blev hun den første spiller, der vandt to grand slam-titler i damesingle på et kalenderår, siden Angelique Kerber vandt Australian Open og US Open i 2016. Jabeur var i sin anden grand slam-finale efter at hun tidligere på året havde tabt Wimbledon-finalen til Jelena Rybakina, og hun var den første afrikanske og den første arabiske kvinde i US Open-finalen i single.

Den tidligere seksdobbelte vinder af US Open-mesterskabet i damesingle, Serena Williams, spillede sin sidste professionelle turnering, og hun præsterede bl.a. en sejr i anden runde over andenseedede Anett Kontaveit, hvilket gjorde den 40-årige amerikaner til den ældste vinder over en top 3-spiller på WTA Tour, inden hun i tredje runde blev slået ud af Ajla Tomljanović.

Den forsvarende mester, Emma Raducanu, tabte i første runde til Alizé Cornet. Det var blot tredje gang i historien, at den forsvarende US Open-mester i damesingle måtte forlade turneringen efter kun én kamp. Tidligere var dette kun overgået Svetlana Kuznetsova i 2005 og Angelique Kerber i 2017. Det var anden grand slam-turnering i træk, at Alizé Cornet havde besejret en regerende grand slam-mester, idet hun ved Wimbledon-mesterskabet havde besejret de regerende French Open-mester, Iga Świątek, i første runde. Cornet satte i forbindelse med US Open 2022 en bemærkelsesværdig rekord, idet det var hendes 63. grand slam-turnering i træk i damesingle, hvilket var en forbedring af den tidligere rekord på 62 turneringer i træk, som hun indtil da havde delt med Ai Sugiyama.

For første gang i den åbne æra var der fire kinesiske kvinder i tredje runde af en grand slam-turnering i damesingle. De fire kvinder var Zheng Qinwen, Yuan Yue, Zhang Shuai og Wang Xiyu.

Dette var den første udgave af US Open efter at de fire grand slam-turneringer havde indført et fælles kampformat med en tiebreak til 10 point ved stillingen 6-6 i tredje sæt, hvilket ændrede det tidligere kampformat ved US Open-mesterskabet i damesingle, hvor der siden 1975 var blevet spillet en tiebreak til 7 point i tredje sæt. Karolína Plíšková og Magda Linette blev de første spillere til at afprøve det nye format, da Plíšková vandt deres møde i første runde med 6–2, 4–6, 7–6(10-8).

Efter Ruslands invasion af Ukraine tidligere på året tillod tennissportens styrende organer, WTA, ATP, ITF og de fire grand slam-turneringer, at spillere fra Rusland og Hviderusland fortsat kunne deltage i turneringer på ATP Tour og WTA Tour, men de kunne indtil videre ikke stille op under landenes navne eller flag, og spillerne fra de to lande deltog derfor i turneringen under neutralt flag.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i damesingle androg $ 24.443.600 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på godt 5 % i forhold til året før.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen har deltagelse af 128 spillere, der er fordelt på:
 103 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. 11. juli 2022 (seks uger før turneringens start).
 8 spillere, der har modtaget et wildcard (markeret med WC).
 16 spillere, der har kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 1 lucky loser fra kvalifikationen (markeret med LL).

Seedede spillere 

De 32 bedst placerede af deltagerne på WTA's verdensrangliste pr. 22. august 2022 (en uge før turneringsstart) blev seedet:

Wildcards 

Otte spillere modtog et wildcard til hovedturneringen. Deres verdensranglisteplacering pr. 22. august 2022 er angivet.

Kvalifikanter 

16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen fra kvalifikationen. Se også afsnittet Kvalifikation.

Lucky losers 

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen fra kvalifikationen som lucky losere.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

I kvalifikationsturneringen spillede 128 spillere om 16 ledige pladser i hovedturneringen. Heraf havde ni spillere har modtaget et wildcard (WC).

Følgende 16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Se også 
 US Open-mesterskabet i herresingle 2022
 US Open-mesterskabet i herredouble 2022
 US Open-mesterskabet i damedouble 2022
 US Open-mesterskabet i mixed double 2022

Eksterne henvisninger 
 US Open

Noter 

US Open 2022
2022
WTA Tour 2022